«Пора седлать коней» () — советский исторический фильм 1984 года. Фильм рассказывает о народном мстителе, легендарном азербайджанском герое гачаге Неби - простом деревенском парне, смелым и независимым, которого порядки царского времени заставили взять в руки оружие. Со временем он стал опытным воином, предводителем большого отряда вооруженных людей - гачагов, его банда в течение двадцати лет держала в страхе всю царскую администрацию и беков.

Сюжет 

Фильм основан на одноимённом дастане.

Действия фильма происходят в конце XIX века. Картина повествует о борьбе банды гачагов под руководством народного героя Гачага Неби против феодальной знати, царских наместников и торговцев. Вместе с героем сражается и его супруга Хаджар. Не сумев одолеть мужественного предводителя восстания, враги вероломно убивают его.

Премьера фильма состоялась 25 августа 1984 года.

В ролях 
 Гасан Турабов — Наби  (озвучивание — С. Мартынов)
 Мемунат Курбанова — Хаджар (озвучивание — В. Тэжик)
 Гюмрах Рагимов — крепыш Вели
 Энвер Гасанов — Сирадж (озвучивание — В. Грачёв)
 Омир Нагиев — Калыш
 Эльданиз Кулиев — Мирза
 Расим Балаев — Селим-бек (озвучивание — А. Белявский)
 Рамиз Азизбейли — Коха (озвучивание — О. Голубицкий)
 Шахмар Алекперов — Ибрагим (озвучивание — В. Филиппов)
 Мухтар Маниев — Губернатор
 Джейхун Мирзоев
 Николай Бармин

Примечания 

Фильмы СССР 1983 года
Исторические фильмы СССР
Исторические фильмы о XIX веке
Экранизации произведений Ахмедаги Муганлы
Фильмы Абдула Махмудова